abboccamento (colloquio) – colloquio informale o tra poche persone
 abboccamento o anastomosi – tecnica chirurgica di unione dei vasi sanguigni

Altri progetti